Bakkersstraat (Amsterdam)
 Bakkerstraat (Arnhem)
 Bakkersstraat (Brugge)
 Bakkerstraat (Utrecht)